Brubeck ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Brubeck (* 1952), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Dan Brubeck (* 1955), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Darius Brubeck (* 1947), US-amerikanischer Jazz-Keyboarder und Hochschullehrer
 Dave Brubeck (1920–2012), US-amerikanischer Jazz-Pianist
 Howard Brubeck (1916–1993), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Matthew Brubeck (* 1961), US-amerikanischer Cellist

Brubeck steht für:
 (5079) Brubeck, ein nach Dave Brubeck benannter Asteroid
 Unter Verdacht: Brubeck, deutscher Fernsehfilm von Ed Herzog (2008)